Уикипедия на беларуски език (тарашкевица) () е раздел на тарашкевица (класическа правописна норма на беларуския език) в Уикипедия. Проектът започва работа на 27 март 2007 година.

Статистика

Посещаемост 

Беларуски език
Беларуски език (тарашкевица)
Беларуски език (тарашкевица)